Westhaven, California podría referirse a:
 Westhaven (condado de Fresno, California)
 Westhaven (condado de Humboldt, California)
 Westhaven-Moonstone (California)